Wangberg ist der Familienname folgender Personen:

 Edvard Wangberg (1913–1983), norwegischer Eisschnellläufer
 Lou Wangberg (* 1941), US-amerikanischer Politiker
 Simen Wangberg (* 1991), norwegischer Fußballspieler